Клерикализм (поздне «относящийся к священникам», от  «клир, духовенство») — политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества. В более узком, экклезиологическом смысле — организация церковной жизни, предполагающая господство клира (профессионального духовенства) — сакердотализм. Следует отличать от теократии. Противоположный термин — секуляризм.

Носителями клерикализма выступают духовенство и связанные с церковью лица. Клерикализм использует в своих целях не только церковный аппарат, но и различные клерикальные организации, клерикальные политические партии, а также созданные при ближайшем участии церкви профсоюзные, молодёжные, женские, культурные и прочие организации. Клерикальные партии возникли вместе с парламентаризмом, хотя клерикализм, как мировоззрение и политический идеал, несравненно древнее.

Клерикализм в России 

Но изобрели «клерикализм», у Церкви отняли школу. (Катков, М.Н.)

В 2007 году группа академиков написала коллективное письмо против роста клерикализма в современной России. Например, ввод курсов по изучению религии в школьное образование нередко именуют клерикализмом. Другими примерами клерикализма называются передача государственной собственности в распоряжение церковных организаций, а также финансирование церкви и её служителей за счёт государства. Также существует мнение, что рост клерикализма может способствовать межконфессиональной розни. Либеральные оппозиционные партии предостерегают, что принятие законов за оскорбление религиозных чувств и формирование православных дружин и патрулей может привести к построению клерикально-полицейского государства.

См. также 

 Фундаментализм
 Секуляризация (социология)
 Антиклерикализм

Примечания

Литература 
 
 
 Краткий научно-атеистический словарь / под ред. И. П. Цамеряна — : Наука, 1964. — С. 644.

Ссылки 
  (krotov.info)

Политические идеологии
Религия и общество
Христианское духовенство